Am Plärrer, een plein in Neurenberg
Plärrer (metro, Neurenberg), een station van de metro van Neurenberg